Склад збірної Данії на Чемпіонаті Європи 1984 року

Докладніше…Данія
Данія 1984